Perosa puede referirse a:

 Perosa Argentina,  localidad de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia 
 Perosa Canavese, localidad de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia 
 Villar Perosa, localidad de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia